Apafi:
 Mihai Apafi I (1632  1690)
 Mihai Apafi al II-lea (1676, Alba-Iulia  1713, Viena)

Vezi și 
 Mihai Apafi

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ungurești